Slayton bezeichnet:

 Darius Slayton (* 1997), einen US-amerikanischen American-Football-Spieler
 Deke Slayton (1924–1993), einen US-amerikanischen Astronauten
 Slayton (Minnesota), einen Ort in den Vereinigten Staaten